Фриц Швердтфегер (, 5 марта 1905 — 4 августа 1986) — немецкий ботаник, лесовод и зоолог.

Биография 
Фриц Швердтфегер родился в Кёльне 5 марта 1905 года. 

С 1924 по 1928 год Швердтфегер изучал лесоводство и зоологию в Ганн. Мюндене и в своём родном городе Кёльне. Он закончил обучение в области лесоводства с получением учёной степени у профессора Людвига Румблера (1864—1939) на лесном факультете Института зоологии леса в Ганн. Мюндене.

Фриц Швердтфегер умер в Гёттингене 4 августа 1986 года.

Научная деятельность 
Фриц Швердтфегер специализировался на семенных растениях.

Избранные научные работы  
 Ein Beitrag zur Fortpflanzungsbiologie des Borkenkäfers Pityogenes chalcographus L., Dissertation, Hann.-Münden 1928.
 Prognose und Bekämpfung von Forleulenkalamitäten, „Der deutsche Forstwirt“/Neudeutsche Verlags- und Treuhand-Gesellschaft, Berlin 1932.
 Untersuchungen über die Mortalität der Forleule (Panolis flammea Schiff) im Krisenjahr einer Epidemie, Hannover 1935. 
 Der Kiefernspanner 1937. Untersuchungen des Instituts für Waldschutz der Preußischen Versuchsanstalt für Waldwirtschaft, Eberswalde, anläßlich der Übervermehrung des Kiefernspanners, Bupalus piniarius L., in Preußen im Jahre 1937, Hannover 1939. 
 Prognose und Bekämpfung forstlicher Großschädlinge, Berlin 1941. 
 Die Waldkrankheiten. Ein Lehrbuch der Forstpathologie und des Forstschutzes, Berlin 1944 (4., neubearbeitete Auflage 1981 unter ISBN 3-490-09116-7).
 Borkenkäfer-Bekämpfung in Fichtenwäldern. Eine Anleitung für den praktischen Forstmann, Hannover 1948. 
 Kampf dem Kiefernspinner. Einführung in die Lebensweise und Bekämpfung des Kiefernspinners (Dendrolimus pini L.), Radebeul und Berlin 1949. 
 Grundriss der Forstpathologie, Berlin und Hamburg 1950. 
 Pathogenese der Borkenkäfer-Epidemie 1946—1950 in Nordwestdeutschland, Schriftenreihe der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und Mitteilungen der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt (Band 13/14), Frankfurt am Main 1955.
 Das Eichenwickler-Problem. Auftreten, Schaden, Massenwechsel und Möglichkeiten der Bekämpfung von Tortrix viridana L. in Nordwestdeutschland, Hiltrup in Westfalen 1961. 
 Ökologie der Tiere. Ein Lehr- und Handbuch in 3 Teilen, Hamburg und Berlin.
 Band 1: Autökologie. Die Beziehungen zwischen Tier und Umwelt, 1963 (später unter ISBN 3-490-07418-1). 
 Band 2: Demökologie. Struktur und Dynamik tierischer Populationen, 1968 (später unter ISBN 3-490-07518-8).
 Band 3: Synökologie. Struktur, Funktion und Produktivität mehrartiger Tiergemeinschaften, 1975, ISBN 3-490-07318-5. 
 Lehrbuch der Tierökologie, Hamburg und Berlin 1978, ISBN 3-490-07718-0. 
 Julius Theodor Christian Ratzeburg (1801—1871). Vater der Forstentomologie, Wegbereiter der angewandten Entomologie, Monographien zur angewandten Entomologie, Heft 24, Hamburg und Berlin 1983, ISBN 3-490-10918-X.

Примечания

Литература 
 Albrecht Milnik: Fritz Schwerdtfeger. In ders. (Hrsg.) et al.: Im Dienst am Wald – Lebenswege und Leistungen brandenburgischer Forstleute. Brandenburgische Lebensbilder. Verlag Kessel, Remagen-Oberwinter 2006, ISBN 3-935638-79-5, S. 383—385.
 Zoltán Rozsnyay, Frank Kropp: Fritz Schwerdtfeger. In dies.: Niedersächsische Forstliche Biographie. Ein Quellenband. Aus dem Walde (1998): Mitteilungen aus der Niedersächsischen Landesforstverwaltung (Heft 51). Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (MELF), Wolfenbüttel 1998. S. 407—419.
 H. Niemeyer: Professor Dr. Fritz Schwerdtfeger zum 80. Geburtstag. In: Der Forst- und Holzwirt, 40. Jahrgang, Heft 4, 1985. S. 83.
 W. Altenkirch: Professor Schwerdtfeger gestorben. In: Der Forst- und Holzwirt, 41. Jahrgang, Heft 17, 1986. S. 478—479.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Fritz Schwerdtfeger
 The Library of Congress Authorities: Fritz Schwerdtfeger
 Virtual International Authority File: Fritz Schwerdtfeger

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Зоологи Германии
Лесоводы Германии